Peter Kjær (Fredericia, 5 de novembro de 1965) é um ex-futebolista profissional dinamarquês, que atuava como goleiro.

Carreira
Em 20 anos como atleta profissional, Kjær destacou-se no futebol de seu país natal, onde atuou por Vejle (seu primeiro clube na carreira, iniciada em 1983) e Silkeborg, entre 1993 e 2001. Nos 2 clubes, foram 307 partidas (162 pelo Vejle, 244 pelo Silkeborg) e 3 gols marcados (um pelos Vermelhos e 2 com a camisa do SIF). Em 1999, foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Dinamarquês.

No exterior, atuou por 6 jogos no Beşiktaş em 2001, mesmo ano em que foi contratado pelo , onde pendurou as chuteiras em 2003, aos 37 anos.

Seleção
Tendo jogado nas categorias de base da Dinamarca, estreou pelo selecionado em 1995, na Copa Rei Fahd, vencida pelos nórdicos. Foi convocado, também, para a Eurocopa de 2000 e para as Copas de 1998 e 2002, como reserva de Peter Schmeichel e Thomas Sørensen, respectivamente. Apesar do longo período na Seleção, Kjær disputou apenas 4 jogos.

Títulos 
 Dinamarca
Copa Rei Fahd de 1995

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Goleiros da Dinamarca
Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do Vejle Boldklub
Futebolistas do Silkeborg IF Fodbold
Futebolistas do Besiktas JK
Futebolistas do Aberdeen Football Club
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002